Појам Сељачка буна може да се односи на:
 Жакерија
 Сељачки устанак Вата Тајлера
 Хрватско-словеначка сељачка буна
 Сељачка буна (серија)